Az Osztrák–Magyar Monarchia csatahajó-osztálya
Az Osztrák–Magyar Monarchia cirkáló-osztálya